Хосе Севальйос () — іспаномовні ім'я та прізвище.

Відомі носії:

 Педро Хосе Севальйос (1830—1892) — еквадорський політик, тимчасовий президент країни з липня до середини серпня 1888
 Хосе Франсіско Севальйос (1971) — еквадорський футболіст
 Хосе Севальйос Енрікес (*1995) — еквадорський футболіст

Див. також 
 Севальйос

Сторінки зі списками однофамільців-тезок